«Беслан. Память» — документальный фильм режиссера Вадима Цаликова из документальной тетралогии «Граждане Беслана», «Отставной учитель», «Беслан. Надежда», «Беслан. Память».

Фильм посвящён 10-летию террористического акта в Беслане в сентябре 2004 года, когда террористами была захвачена школа № 1 Беслана. Герои фильма — бывшие заложники, их близкие и родственники, люди, которые прошли через эти испытания. Среди них — учитель истории Надежда Гуриева, ученица 11-го класса Виктория Каллагова, житель Беслана Валерий Муртазов, ученицы школы Виктория и Ольга Каллаговы и многие другие.

Режиссёр фильма — известный российский документалист Вадим Цаликов — познакомился со своими героями ещё на съёмках своего первого фильма «Граждане Беслана» и встретился с ними вновь спустя 10 лет. За это время жизнь героев фильма изменилась, многие из них стали студентами высших учебных заведений. Учитель истории Надежда Цалоева-Гуриева, потерявшая в этом теракте двоих своих детей Бориса и Веру, была также героиней другого фильма режиссёра «Беслан. Надежда», вышедшего в 2008 году. Среди новых героев картины — Касполат Рамонов, смотритель кладбища «Город ангелов», итальянский скульптор Рензо Венди, создавший в Сан-Марино памятник погибшим детям Беслана, журналист телеканала ARD Альбрехт Райнхардт, Алета Сабанова — преподаватель Дворца детского творчества в г. Беслане.

Сюжет 
 начинается с вступительного эпизода, снятого в бельгийском городе Мехелен. К памятнику «Детям, пропавшим в войну» подходит 87-летний бельгиец Густав Мольс, который вслух вспоминает о трагически погибших детях в Беслане. После вступительного титра на экране проходят кадры современного бесланского мемориала, а за кадром зритель слышит размышления бесланских школьников, которые учатся сейчас в начальных классах новой бесланской школы. Они вспоминают погибших и дают оценку произошедшему. После этого камера панорамирует над могилами кладбища заложников «Город ангелов». Зритель видит чёрно-белые хроникальные кадры, снятые в Беслане во время событий 1—3 сентября 2004 г. Появляется титр — название фильма.

Основная часть фильма начинается с прилёта в аэропорт Беслана бывшей заложницы, а теперь студентки медицинского института Виктории Гусейновой. Она делится своими мыслями о необходимости сохранять память о том, что произошло в школе. В следующем эпизоде зритель знакомится ещё с одним жителем Беслана — Альбертом Бебпиевым, исполнителем авторских песен, племянница которого также оказалась в заложниках. На инвалидной коляске Альберт въезжает на сцену бесланского Дворца культуры, где идет подготовка к его концерту. Он говорит о первых минутах, когда пришла новость о захвате школы террористами. С этого момента сюжет фильма строится на воспоминаниях бывших заложников.

Зритель знакомится с Алетой Сабановой, которая добровольно стала заложницей, когда узнала, что в захваченной школе находятся её дети — Санета и Амина. Алета вспоминает первые, самые страшные для неё минуты, когда в переполненном зале она пыталась найти своих дочерей. Продолжает тему Виктория Каллагова, которая успела выбежать из школы во время захвата, но потом вспомнила, что в школе осталась ее младшая сестра Ольга, и она вернулась к ней обратно. Об этом Виктория рассказывает режиссеру ещё в первом фильме тетралогии «Граждане Беслана». Сейчас, спустя 10 лет, она понимает, какое правильное решение она тогда приняла. Вновь идут кадры хроники в спортзале, которые снимали сами террористы. Алета Сабанова продолжает рассказывать о шахидках, которые находились в спортзале, и сравнивает эту ситуацию с нереальностью, которая могла бы быть только в кино.

В кадре вновь Альберт Бебпиев, который въезжает в инвалидной коляске на территорию бывшей школы. Звучат его воспоминания о том, как он пытался что-нибудь узнать о судьбе своей племянницы. Появляются кадры хроники, в которых министр внутренних дел Северной Осетии К.Дзантиев информирует собравшихся людей о положении заложников. В следующем эпизоде мы видим журналиста немецкого канала ARD Альбрехта Райнхардта, который также находился в это время в Беслане. Он рассказывает о ситуации с заложниками и говорит о беспомощности окружающих в этой ситуации. Его рассказ проходит на кадрах хроники 1—2 сентября, когда местные жители вывешивали на стенах списки своих родственников.

Зритель вновь слышит закадровый голос Алеты Сабановой, которая рассказывает о том, что происходило в спортзале уже 2 сентября. На фоне ее рассказа вновь демонстрируются кадры террористов из захваченного спортзала. Алета сообщает подробности второго дня захвата, когда террористы, издеваясь, заставляли заложников держать руки «зайчиком» над головами.

В следующем эпизоде зритель видит Елену Касумову — завуча школы, которая оказалась в заложниках вместе со своим сыном. Елена говорит о том, что в последний день захвата заложники уже почти ни на что не реагировали, появлялись мысли, что скорей бы все закончилось, но только скорее. Она говорит о том, что самое страшное, что пережила она и заложники — это чувство жажды. После неё рассказ продолжает Алета Сабанова, которая говорит о самом страшном для нее воспоминании, когда она уговаривала свою дочь просто заснуть, чтобы не испытывать чувство жажды. Далее начинается эпизод с участием Азамата Тетова. Зритель видит кадры интервью с ним из фильма «Граждане Беслана», когда он, будучи ещё четвероклассником, рассказывал, как пережил тяжелейшие травмы и ранения. Теперь, спустя десять лет, он обходит здание школы и вспоминает эпизод, когда ему удалось намочить свой школьный пиджак и потом передать его маме своего друга, которой стало плохо. Выжатая вода помогла ей в тот момент.

Вновь в фильме появляется Виктория Гусейнова, которая говорит о своём состоянии в эти часы, когда она мысленно готовилась погибнуть и даже написала прощальное письмо своей матери. Эпизод заканчивается музыкальной темой, на фоне которой мы видим кадры хроники: родственники заложников в ожидании, детский врач Леонид Рошаль, бойцы в оцеплении.

Следующий, центральный эпизод начинается с рассказа Алеты Сабановой о том, как произошёл первый взрыв в спортзале. Далее мы видим кадры, снятые во время и после взрывов — выбегающие дети, родители, машины «Скорой помощи», бойцы спецназа и омоновец с мёртвой девочкой на руках. Камера переносит нас в спортзал, где на стене среди фотографий погибших заложников — два портрета Веры и Бориса Гуриевых. В кадре их мать, учительница истории Надежда Гуриева. В чёрно-белых кадрах интервью из фильма «Беслан. Надежда» (2008 г.) она вспоминает первые минуты после взрывов в школе, когда у неё на руках погибли её дети. Далее зритель видит её в коридоре школы; она идет вдоль обстрелянных стен и размышляет о том, что прошлое невозможно и не нужно забывать, поскольку без него не может быть настоящего и будущего. Главное, по её словам — это сохранение памяти о погибших детях, её коллегах-учителях, всех, кто не вышел из стен школы. Её мысль продолжает Альберт Бебпиев, который говорит о том, что на нашем веку — это всемирная трагедия, и если мы забудем о ней, об этих людях, которые ушли в мир иной, «то, значит, мы не люди, мы живем зря».

Хроникальные кадры, снятые через день после трагедии в обгоревшем зале: мать с фотографией 5 «А» класса её сына. На вопрос корреспондента она отвечает, что из этого класса пока нашли только пять человек. Рядом женщина собирает обгоревшую школьную обувь, называя зверями террористов, которые совершили это злодеяние. В следующем кадре зритель видит первые захоронения погибших заложников на новом кладбище, где работают экскаваторы, лежат заготовленные таблички с фамилиями погибших, их родственники и близкие. Чёрно-белые кадры сменяются кадрами современного кладбища «Город ангелов», и зритель слышит рассказ смотрителя кладбища Касполата Рамонова. Он потерял в теракте дочь. Касполат говорит о том, что даже сегодняшние ученики приходят на могилы своих погибших одноклассников. Если это выпускной класс, то они повязывают белые ленты выпускников на могилы. Свой рассказ Рамонов завершает словами о том, что вне кладбища ему тяжело жить, здесь он — как дома. Надежда Гуриева говорит о нём, что он стал отцом для всех погибших детей и братом для всех погибших взрослых, добавляя, что «когда бы вы не оказались на кладбище, здесь нельзя найти неухоженную могилу или засохшие цветы».

Следующий эпизод, начинающийся чёрно-белыми кадрами хроники оказания первой помощи заложникам, посвящён врачам и медсестрам, которые помогали и спасали раненых. Об этом в фильме вновь говорит Азамат Тетов. Он вспоминает врачей и медсестёр Детской клинической больницы им. Сперанского, которые спасли ему жизнь. Отдельные слова благодарности он посвящает врачу-реаниматологу этой больницы Руслану Сергеевичу Кцоеву, который отдал всего себя спасению детей. Его мысль продолжает Виктория Каллагова, которая рассказывает о врачах и сестрах клинической больницы Владикавказа, которые, по её словам, лечили не только ранения, но и помогали преодолеть душевные травмы.

В следующем эпизоде зритель вновь оказывается в спортзале, где на стенах, рядом с цветами и горящими цветами, видны надписи со словами поддержки из разных городов России и мира. Надежда Гуриева говорит о том, что многие люди приезжают в Беслан просто по зову своего сердца, и эта поддержка для очень важна бывших заложников. Гуриева, в частности, упоминает Италию как первую европейскую страну, откликнувшуюся на трагедию в Беслане, когда в окнах жителей Италии горели поминальные свечи. Она говорит о памятнике детям Беслана, установленном в итальянском городе-государстве Сан-Марино, и рассказывает об ученике её класса — Георгии Ильине, который стал прообразом для этой скульптуры.

Следующий эпизод фильма начинается с кадров Сан-Марино, где находится памятник детям Беслана. О том, что побудило его создать, говорит сам автор памятника — Рензо Жарно Венди. Он рассказывает о том, что узнал о бесланском теракте из газет и журналов, но потом его настолько потрясла фотография раненного Георгия Ильина, что он решил создать на основе этого фото скульптуру. Мы видим в эпизоде, как жители и туристы проходят возле этого памятника, и некоторые останавливаются возле него.

Чёрно-белые кадры хроники возвращают зрителя в 2004 год, где мы видим ещё одного бывшего заложника Валерия Муртазова — мужчину, спасшего во время штурма девочку Милану Адырхаеву, прикрыв её от пуль и осколков своим телом. Камера переносит зрителя в 2013 год, и мы видим Муртазова сначала на Охтинском кладбище Санкт-Петербурга, где установлен памятник детям Беслана, а потом за рулем автомобиля. Он делится своими воспоминаниями о том, почему он переехал в Санкт-Петербург вместе со всей своей семьей — женой и тремя сыновьями, подчеркивая, что сделал это вынужденно ради детей, которым требовалась серьёзная помощь психолога и перемена места. Муртазов вспоминает о той помощи, которую оказали пострадавшим Беслана со всех уголков страны, и, в частности, рассказывает о его телефонном разговоре с режиссером Сергеем Говорухиным, который также прислал его семье помощь. Эпизод завершается его словами, что «Беслан снится ему очень часто».

В следующем эпизоде учительница Надежда Гуриева говорит о роли спецназа и подчеркивает, что его бойцы отдали самое дорогое, что у них было — свои жизни. Проходят чёрно-белые кадры хроники спецназа во время штурма, современные кадры в бывшей столовой школы, где сейчас размещены памятные таблички с именами погибших спецназовцев, их фотографии. Надежда Гуриева говорит о том, что в настоящее время поддерживается связь между семьями бывших заложников и семьями погибших спецназовцев. Завершая эпизод, она говорит, что они стали им, как родные.

Показываются кадры современного Беслана, и вновь на них виден мемориал школы № 1, где висит поминальный колокол. Начинается эпизод с интервью Джульетты Гутиевой — преподавательницы осетинского языка, которая вспоминает о том, что все её ученики, даже те, кто уже окончил школу, на траурные дни собираются вместе и вспоминают своих погибших одноклассников, какими бы они могли стать через 5—8, теперь уже 10 лет. Её рассказ проходит на фоне кадров траурных мероприятий в зале школы. Зритель видит в кадре Викторию Гусейнову, а за кадром звучат её слова о том, что когда у неё будут дети, она обязательно приведёт их в спортзал, чтобы они знали и помнили о том, что произошло. По её словам, в результате этого теракта она многое потеряла и очень многое приобрела. Мы видим её встречу в спортзале с Зелимом — маленьким мальчиком, которого она спасла во время теракта.

Следующий эпизод начинается с монолога Елены Касумовой — завуча школы — о том, что с приближением траурных дней каждый год становится ещё более тяжёлым, чем предыдущий. По ее словам, нет ощущения давности лет. Она подчёркивает, что это живая память, которая будет находится с ними всегда.

В кадре — траурные мероприятия на кладбище «Город ангелов». Школьники старших классов несут белые шары по числу погибших заложников. Во время минуты молчания возле монумента «Древо скорби» диктор зачитывает фамилии всех погибших. Камера панорамирует по лицам собравшихся людей, и эта панорама вновь переходит в чёрно-белые хроникальные кадры 10-летней давности, в кадры похорон. Завершается эпизод кадрами запуска в небо белых шаров в знак памяти по погибшим.

В заключительной части фильма — своеобразная переоценка героями того, что произошло и, в частности, как жить дальше. Надежда Гуриева рассказывает, почему рядом с школой строится православный храм; об этом же говорит и Тимур Адырхаев, главный инициатор и руководитель строительства. Азамат Тетов рассказывает, что своего младшего брата, который родился после теракта, он назвал в честь ушедшего доктора Руслана Кцоева, Вика Каллагова делится своими воспоминаниями и говорит, почему она поступила в медицинский институт. Алета Сабанова говорит о том, что её дочь Санета оканчивает школу, и она очень бы хотела, чтобы её дети были самыми добрыми людьми, чтобы они стали хорошими специалистами, которыми бы гордился Беслан. Виктория Гусейнова, ставшая стоматологом, размышляет о том, что ей никогда так не хотелось жить, как сейчас, оставшись в живых после теракта. Валерий Муртазов делится своей заветной мечтой снова вернуться в Беслан всей своей семьей, после того, как подрастут его дети. Альберт Бебпиев подытоживает все мысли бывших заложников и призывает всех воплотить все надежды и желания тех, кто погиб в теракте. Он призывает задуматься над тем, как мы живем, ведь мы люди.

В финальном эпизоде-эпилоге зритель видит Последний звонок 2013 года в новой 1-ой школе Беслана. За кадром слышится финальный монолог Надежды Гуриевой, посвящённый её выпускному классу. Она желает, чтобы её ученики устроили свою судьбу, нашли любимых и профессию, которая будет приносить им радость, а главное — пользу для окружающих их людей. Фильм заканчивается пролётом над бесланским «Городом ангелов», появляются финальные титры.

Места съемок 
 Беслан, Северная Осетия — Алания;
 Санкт-Петербург, Россия;
 Мехелен, Бельгия;
 Кёльн, Германия;
 Республика Сан-Марино.

Награды 
 Приз «Немного солнца в холодной воде» и Диплом «За достойное раскрытие темы памяти жертв терроризма» на XIX Международном кинофестивале «Кино-детям» (Самара, 2014 г.);
 Специальный приз Уполномоченного по правам человека в Свердловской области «За гражданскую доблесть». Кинофестиваль «Россия» (Екатеринбург, 2014 г.);
 II место и Диплом в номинации «Былое и грядущее» на Открытом кинофестивале документального кино и телевизионных авторских программ «Кунаки» (Сухуми, 2014 г.);
 Диплом за лучшую операторскую работу на Открытом кинофестивале документального кино и телевизионных авторских программ «Кунаки» (Сухуми, 2014 г.);
 Диплом Международного кинофестиваля «Невский благовест» (Санкт-Петербург, 2014 г.);
 Главный приз «Бронзовая свеча» от киноцентра «Русское зарубежье» (Москва, 2014 г.);
 Номинация «Лучший неигровой фильм» Национальной Академии кинематографических искусств и наук Золотой орёл (2015 г.);
 Главный приз в номинации «Профессиональное документальное кино. Историческое исследование» на ХI Открытом фестивале документального кино «Человек и война» (Екатеринбург, 2018 г.).

См. также 
 Список памятников жертвам теракта в Беслане

Примечания

Ссылки 
 
 Фильм «Беслан. Память» показали на форуме «Территория смыслов»
 Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильм
 «БЕСЛАН. ПАМЯТЬ». Документальный фильм Вадима Цаликова
 Беслан. Память (2014)
 Вадим Цаликов

Документальные фильмы 2014 года
Террористический акт в Беслане
Документальные фильмы России